Akademia pedagogiczna – typ uczelni w Polsce i innych państwach europejskich (m.in. Niemczech) o pełnych lub częściowych uprawnieniach akademickich.

Uczelnie polskie 
 Akademia Pedagogiczna w Krakowie – obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – obecnie Akademia Pomorska w Słupsku
 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Uczelnie niemieckie (do 1945) na terenach przyłączonych do Polski 
 Akademia Pedagogiczna w Bytomiu (niem. Pädagogische Akademie Beuthen O.S.) (1930–1933–[1945])
 Akademia Pedagogiczna w Elblągu (niem. Pädagogische Akademie Elbing) (1926–1933–[1945])
 Akademia Pedagogiczna w Szczecinie (niem. Pädagogische Akademie Stettin) (1930–1932)
 Akademia Pedagogiczna we Wrocławiu (niem. Pädagogische Akademie Breslau) (1929–1932)

Kształcenie nauczycieli